Ву́лиця Грюнвальдська — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Грюнвальдська 
 Вулиця Грюнвальдська — вулиця у місті Дрогобичі.
 Вулиця Грюнвальдська — вулиця у місті Жидачеві.
 Вулиця Грюнвальдська — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Грюнвальдська — вулиця у місті Львові.

Примітки